Валентин Петрович Бянкин () — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. Морской географ.

Биография 
Родился 10 ноября 1929 года в селе Пашково.

С 1948 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1948—1983 гг. — в распоряжении Дальневосточного морского пароходства, 4-й, 3-й, 2-й помощник капитана, старпом, капитан парохода «Кузбасс», капитан пассажирского парохода «Азия», морской агент пароходства в порту Дальний, заместитель начальника пароходства, начальник Дальневосточного морского пароходства, заместитель директора Дальневосточного НИИ морского флота.

Являлся делегатом XXIV съезда КПСС (1971).

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 9-го созыва.

Кандидат географических наук, исследователь мореплавания в России.

Умер в Ленинграде в 1983 году.

Членство в организациях 
 Коммунистическая партия Советского Союза
 Всесоюзное географическое общество.

Память 
 В память Валентина Петровича назван теплоход контейнеровоз «Капитан Бянкин».
 Улица Бянкина во Владивостоке.

Сочинения

Примечания

Ссылки 
 Бянкин
 Валентин Петрович Бянкин (1929—1983): «Для того, чтобы ценить настоящее, нужно знать прошлое»
 Владимир Вейхман. Три жизни Валентина Бянкина 

Депутаты Верховного Совета РСФСР 9-го созыва
Лауреаты премии имени С. И. Дежнёва
Делегаты XXIV съезда КПСС
Повесившиеся